Eppendorff ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich von Eppendorff (1496–1551), deutscher Schriftsteller, Übersetzer und Humanist 
 Holm Eppendorff (1865–1947), deutscher Generalmajor

Siehe auch:
 Eppendorf (Begriffsklärung)